Niemcy:
 Willingen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald
 Willingen (Upland) – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Waldeck-Frankenberg

Zobacz też:
 Niederwillingen
 Oberwillingen
 Villingen